Molinete puede hacer referencia a:

 Molinete; barrera de acceso que impide el paso a quienes no insertan una moneda o tarjeta;
 Molinete; juguete con aspas que giran impulsadas por el viento;
 Molinete, en náutica, es la máquina que se utiliza para virar la cadena del ancla;
 Molinete, revista infantil española.